Stanisław Cywiński (1887-1941) – doktor filozofii, historyk literatury, docent Uniwersytetu Stefana Batorego, dziennikarz pism wydawanych w Wilnie w okresie międzywojennym: endeckiego Dziennika Wileńskiego (też jako redaktor naczelny) i konserwatywnego Słowa.
 Stanisław Cywiński (1884-1939) – polski inżynier, konstruktor lotniczy